Персенківка — місцевість у Сихівському районі Львова
 Персенківка (станція) — залізнична станція у межах Львова
 Персенківка — вулиця у Сихівському районі Львова